Les Marwaris sont une caste indienne originaire du Rajasthan, dont les plus riches familles résident maintenant à Kolkata (Calcutta) au Bengale occidental (Inde).
 Le marwari est une langue parlée dans l'État du Rajasthan en Inde et considérée comme une variante du rajasthani officiel (qui autrefois était considéré comme la variante occidentale du hindi).
 Le Marwari est une race chevaline indienne.